Евге́ний Влади́мирович Белоше́йкин (, Сахалинская область — , Санкт-Петербург) — советский хоккеист, вратарь. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Отец — Владимир, футболист, бывший игрок дубля ленинградского «Зенита», был директором первой невельской ДЮСШ. мать — Раиса Павловна, педагог.

В высшей лиге дебютировал в сезоне 1983/1984 в составе ленинградского СКА. В заявке армейцев на сезон Белошейкин не значился, хотя предсезонный сбор с основной командой уже проходил. Но клуб крайне неудачно стартовал в чемпионате, занимая после восьми туров 10 место из 12. Проведший в воротах 7 из 8 стартовых матчей Сергей Черкас пропускал в среднем по 4 шайбы за игру, а бывший в предыдущем сезоне основным голкипером, но не отличавшийся стабильностью Дмитрий Курошин в матче 7-го тура пропустил две шайбы на последних двух минутах матча с московским «Спартаком», в результате чего СКА проиграл со счетом 5:6. Старший тренер ленинградцев Борис Михайлов уже в матче 9-го тура против московского «Динамо», выпустил на лед 17-летнего Евгения Белошейкина. Игра состоялась 14 октября 1983 года в Москве и завершилась со счетом 2:2. Всего в сезоне Белошейкин провел за СКА 24 игры и пропустил 80 шайб. Черкас провёл 21 игру и пропустил 71 шайбу, а матч с московским «Спартаком» стал единственным в этом чемпионате для Курошина.

В сборной СССР Белошейкин дебютировал 19 декабря 1985 года в возрасте 19 лет на турнире на приз «Известий» в игре со шведами. Был основным вратарём сборной СССР на протяжении 1986 и 1987 годов.

Клубы
 СКА (Ленинград) (1983—84, 1990-91) — 30 игр (-102 шайбы) коэфф. 3,40
 1983/84 — 24 игры (-81 шайба) коэфф. 3,38
 1989/90 — 3 игры (-13 шайб) коэфф. 4,34
 1990/91 — 3 игры (-8 шайб) коэфф. 2,67
 ЦСКА (1984—1989) — 100 игр (-198 шайб) коэфф. 1,98
 1984/85 — 13 игр (-22 шайбы) коэфф. 1,70
 1985/86 — 30 игр (-54 шайбы) коэфф. 1,80
 1986/87 — 33 игры (-62 шайбы) коэфф. 1,88
 1987/88 — 10 игр (-22 шайбы) коэфф. 2,20
 1988/89 — 14 игр (-38 шайб) коэфф. 2,72
 Кейп Бретон Ойлерз АХЛ (Сидней, Новая Шотландия, Канада; 1991—1992) — 3 игры.

Был выбран клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на драфте 1991 года в 11-м раунде под общим 232-м номером. Однако в НХЛ не попал, пробыв всего полгода в фарм-клубе «Эдмонтона».

Из-за неоднократных нарушений спортивного режима осенью 1989 года был отчислен из ЦСКА. Позже из-за аналогичных проблем покинул ленинградский СКА и «Ижорец» (Колпино).

Жизнь после хоккея у Белошейкина не сложилась. Дополнительным сильным потрясением для него стало убийство отца неизвестными в одном из питерских кафе.

Был дважды женат, но оба брака распались. Работал в ЧОПе, но чаще был просто безработным. Страдал от алкогольной зависимости.

Во время приступа депрессии вначале пытался вскрыть себе вены, а затем покончил жизнь самоубийством (повесился) в общежитии 18 ноября 1999 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Богословском кладбище.

Достижения 
 Олимпийский чемпион 1988 года (был в заявке команды, но в Играх не участвовал из-за перелома ноги, полученного на тренировке за несколько дней до начала турнира; основным голкипером сборной СССР на Олимпиаде был Сергей Мыльников)
 Чемпион мира 1986 года (8 матчей — 11 пропущенных шайб)
 Золото молодёжных чемпионатов мира- 1984 (попал в символическую сборную турнира) и 1986; признан лучшим вратарём чемпионата мира среди молодёжных команд 1986 года
 Вице-чемпион мира 1987 года
 Двукратный чемпион Европы (1986, 1987)
 Трёхкратный чемпион СССР в составе ЦСКА (1985, 1986, 1987)
 Финалист Кубка Канады-1987. Считался первым вратарем сборной, но сыграл нестабильно, и на решающий матч вышел Сергей Мыльников.

Примечания

Ссылки 
 Водка со льдом. Он был надеждой советского хоккея, но неудачи и запои убили его
 Смерть в 33 года — «Спорт-Экспресс», 10 января 2000
 Прошлое будущее Евгения Белошейкина — «Советский спорт», 22 ноября 2003
 

Хоккеисты СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Мастера спорта СССР международного класса
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Ижорец»
Игроки «Кейп-Бретон Ойлерз»
Хоккейные вратари
Похороненные на Богословском кладбище
Повесившиеся
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»